California Plaza to kompleks trzech budynków w Los Angeles, w skład którego wchodzą:
 One California Plaza
 Two California Plaza
 Hotel Omni